Asshole (qui signifie en anglais « Trou du cul ») peut faire référence à :

Musique

Album 
 Asshole, album de Gene Simmons, 2004
 , EP de Sebadoh

Chanson 
 , chanson de Denis Leary, 1993
 Asshole, chanson d'Eminem extraite de son album The Marshall Mathers LP 2 sorti en 2013

Voir aussi